Jméno a příjmení Joseph Smith má více osobností:

 Joseph Smith (1805–1844) – americký náboženský vůdce a zakladatel mormonismu
 Joseph Francis Smith (1920–1999) – americký politik
 Joseph Showalter Smith (1824–1884) – americký politik